kasub nyelv
 kasub nép